Snow White oder Snow-White steht für:

 Snow-White, Originaltitel von Schneewittchen (1933), US-amerikanischer Film von Dave Fleischer
 Snow White (2001), US-amerikanisch-kanadischer Film von Caroline Thompson
 Snow White (2005), schweizerisch-österreichischer Film von Samir
 Snow White (Roman), Roman von Donald Barthelme (1967)
 Snow White and the Huntsman, US-amerikanischer Film von Rupert Sanders (2012)
 Grimm’s Snow White, US-amerikanischer Film von Rachel L. Goldenberg (2012)
 Operation Snow White, Unternehmung von Scientology

Siehe auch:
 Schneewittchen (Begriffsklärung)